Uhm Hong-sik, noto come Yoo Ah-in – attore sudcoreano
 Uhm Ji-won – attrice sudcoreana
 Uhm Jung-hwa – attrice e cantante sudcoreana